Уильям Патрик Гитлер («Вилли», позже Стюарт-Хьюстон; 12 апреля 1911 — 14 июля 1987) — племянник Адольфа Гитлера.

Биография

Происхождение 
Уильям Патрик Гитлер родился в семье единокровного брата Адольфа Гитлера Алоиса и его первой жены-ирландки Бриджит Даулинг. Родители встретились в Дублине, когда Алоис жил там в 1909 году. Позже они переехали в Ливерпуль, где в 1911 году родился Уильям. Семья проживала в квартире на Верхней Стэнхоуп-стрит, № 102, которая была разрушена в последний немецкий воздушный налёт на Ливерпуль 10 января 1942 года.

В 1914 году отец Уильяма вернулся в Германию, но Бриджит отказалась ехать с ним. В Германии отец Уильяма женился ещё раз. От этого брака родился его единокровный брат Хайнц Гитлер. В 1929 году 18-летний Уильям повидался с отцом в Германии. Отец в Гамбурге был осуждён за двоежёнство, и, отбыв срок в тюрьме, вернулся в Англию к Бриджит.

В нацистской Германии 
В 1933 году Уильям Патрик Гитлер приехал в Германию в попытке воспользоваться влиянием дяди. Адольф Гитлер помог ему устроиться в банк. Позднее Уильям Патрик устроился на автомобильный завод Opel, а после работал продавцом автомобилей. Недовольный своим положением, он написал дяде, что если тот ему не поможет, то Уильям начнёт рассказывать общественности о семье Адольфа.

В 1938 году Адольф Гитлер попросил Уильяма отказаться от британского гражданства в обмен на высокопоставленную работу. Испугавшись ловушки, Уильям решил покинуть нацистскую Германию, а затем стал шантажировать Адольфа Гитлера, угрожая написать в прессе, что дед фюрера был евреем. Вернувшись в Лондон, он написал статью «Почему я ненавижу моего дядю».

В 1939 году Уильям со своей матерью отправился в Соединенные Штаты по приглашению издателя Уильяма Рэндольфа Херста, и они остались там, когда началась Вторая мировая война. После специального запроса на имя президента США Франклина Д. Рузвельта в 1944 году Уильяму было разрешено служить в американском флоте. Уильям Патрик Гитлер служил на флоте США как санитар до 1947 года. Он был ранен на службе в ходе Второй мировой войны.

Жизнь после войны 
После окончания службы, Уильям Патрик изменил свою фамилию на Стюарт-Хьюстон, женился в 1947 году и переехал в Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк.

Стюарт-Хьюстон был женат на Филлис Жан-Жак (ум. 2.11.2004), которая родилась в Германии в 1923 или 1925 году. Их первый сын Александр родился в 1949 году. Позже у них родилось ещё трое сыновей — Луи (р. 1951), Говард Рональд (1957—1989), и Брайан Уильям (1965).

У Стюарт-Хьюстона был собственный бизнес: анализ крови для больниц. В собственном двухэтажном доме (Патчог, Силвер-стрит, № 71) он устроил лабораторию, которую назвал Брукхейвенской.

Уильям умер 14 июля 1987 года в Патчог, Нью-Йорк, и его останки были похоронены рядом с матерью Бриджит, на кладбище Гроба Господня в Корам, Нью-Йорк.

Дети 
Говард Рональд Стюарт-Хьюстон был специальным агентом уголовного розыска отдела Internal Revenue Service. Погиб в автокатастрофе 14 сентября 1989. Говард Рональд похоронен в Храме Гроба Господня кладбище Корам в Нью-Йорке.

Ни один из детей Уильяма не имел собственных детей. Александр, в настоящее время социальный работник, заявил, что, вопреки предположениям, у детей Уильяма нет никакого соглашения о намерении не продолжать родословную Гитлера.

Память 
Его жизнь запечатлена в документальных фильмах, а также в произведениях художественной литературы:
 Beryl Bainbridge в романе 1978 года Молодой Адольф изобразил предполагаемый в 1912-13 годах визит 23-летнего Адольфа Гитлера в Ливерпуль к родственникам (в том числе показан маленький Уильям) с использованием чёрного юмора для обыгрыша его неприспособленности.
 Грант Моррисон и Steve Yeowell в 1989 году выпустили комикс под названием Новые приключения Гитлера, сюжет которого также основывается на предполагаемом посещении Ливерпуля Гитлером.
 В октябре 2005 года на History Channel вышел в эфир часовой документальный фильм под названием «Семья Гитлера», в котором Уильям Патрик Гитлер показан вместе с другими родственниками Адольфа Гитлера.
 В апреле 2006 года, был поставлен в Огайо театре в Нью-Йорке спектакль «Маленький Вилли», по жизни Уильяма Патрика Гитлера. Затем его повторили в West End в Лондоне.

См. также 
 Семья Гитлера

Примечания

Литература 
 Vermeeren, Marc. «De jeugd van Adolf Hitler 1889—1907 en zijn familie en voorouders». Soesterberg, 2007, 420 blz. Uitgeverij Aspekt. ISBN = 978-90-5911-606-1
 Gardner, David. The Last of the Hitlers, BMM, 2001, ISBN 0-9541544-0-1
 Toland, John. Adolf Hitler, ISBN 0-385-42053-6
 Oliver Halmburger, Timothy W. Ryback, Florian M. Beierl: Hitler’s Family — In the Shadow of the Dictator, Loopfilm / ZDF Enterprises, 2006.

Ссылки 
 Семья Гитлера
 Знакомство Гитлера 
 The Hitler family tree, (2002) by Hal Bastin, accessed April 15, 2006
 Three Quiet Brothers on Long Island, All of Them Related to Hitler, The New York Times, April 24, 2006
 Удивительная история племянника Гитлера, который воевал против своего дяди

Племянники Адольфа Гитлера